«I’m a Fire» () — песня, записанная американской певицей Донной Саммер для её семнадцатого студийного альбома Crayons. Песня была выпущена в качестве лид-сингла с альбома 11 марта 2008 года лейблом Burgundy Records. Авторами песни стали Донна Саммер, Эл Каша и Себастьян Мортон, который стал и продюсером.

Песня стала для певицы рекордным тринадцатым лидером чарта Billboard Hot Dance Club Play.

Версии и ремиксы 
 Album Version — 7:11
 Radio Edit — 3:49
 Original Version — 6:37
 Baggi Begovic & Soul Conspiracy Original Mix — 9:01
 Baggi Begovic & Soul Conspiracy Mixshow — 6:01
 Baggi Begovic & Soul Conspiracy Dub — 10:06
 BBW Red Top Electro Edit — 4:14
 BBW Solitaire Edit — 5:24
 Craig C Burnin Club Mix — 7:46
 Craig C Burnin Mastermix — 11:02
 Craig C Dub — 11:25
 Craig C Mixshow — 6:15
 Craig C’s Burnin' Radio Mix — 5:15
 Lost Daze Dub — 9:49
 Lost Daze Remix — 7:48
 Matty Soulflower Acappella — 5:26
 Matty Soulflower Beats — 3:15
 Matty Soulflower Club — 9:10
 Matty Soulflower Dub — 9:29
 ROCAsound Original Album Version — 7:11
 Rod Carrillo Groove Dub — 8:30
 Rod Carrillo Leave It On The Floor Mix — 9:26
 Redtop Burning Extended Mix — 7:15
 Redtop Dub — 7:51
 Seamus Haji Dub — 12:41
 Seamus Haji Mix — 11:09
 Sebastian Arocha Norton’s Original Version — 7:22
 Solitaire Club Mix — 7:20
 Solitaire Club Mix W Spanish — 7:11
 Solitaire Dub Mix — 6:57
 Solitaire Radio Edit — 4:11

Чарты

Примечания

Ссылки 

Песни 2008 года
Песни Донны Саммер
Песни, написанные Донной Саммер
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs